Шивачев — фамилия; имеет женскую форму Шивачева.
 Шивачев, Григорий Иванов (в монашестве Климент; 1873—1930) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Врачанский.
 Шивачев, Никола С. (в монашестве Анфим; 1884—1939) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Ловчанский, богослов.